Der Kanton Saint-Julien-en-Genevois ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 40 Gemeinden im Arrondissement Saint-Julien-en-Genevois und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Saint-Julien-en-Genevois. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Saint-Julien-en-Genevois die 17 Gemeinden Archamps, Beaumont, Bossey, Chevrier, Chênex, Collonges-sous-Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Épagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry und Vulbens. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 151,45 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7421.

Politik 

SaintJulienenGenevois